Андре́й Серге́евич Порыва́ев (; ; 3 января 1982, Минск, Белорусская ССР, СССР) — белорусский и казахстанский футболист, защитник.

Карьера

Клубная 
Первым клубом Порываева стал белорусский «Молодечно». Отыграв один сезон, Андрей после играл в таких сильнейших клубах Белоруссии как «Динамо» (Минск) и «Шахтёр» (Солигорск).

Но не получая должной практики, перешёл в команду первого российского дивизиона — «СКА-Энергия», где провёл полтора года. Но и здесь игрок не закрепился в основе команды. Поэтому Андрей пробовал себя в других российских командах, сначала в «Авангарде», затем в «Витязе».

В 2008 футболист сборной Белоруссии вернулся домой и за 2,5 года играл в 4 разных командах. В 2011 году перешёл в карагандинский «Шахтёр», в котором наконец-то закрепился в основе. Но, после первых 10 игр в рамках чемпионата Казахстана получил травму. Оправившись от травмы решил сменить гражданство на казахстанское. Это позволило команде «Шахтёр» приобрести в летнее трансферное окно ещё одного легионера, так как среди казахстанских клубов действовал лимит, разрешающий иметь всего 5 легионеров в команде. В игры чемпионата вернулся под конец сезона, в предпоследнем матче против ФК «Жетысу», в котором оспаривал чемпионство своего клуба. В итоге в сезоне 2011 стал чемпионом Казахстана.

В 2015 году, после принятия нового положения о легионерах, вновь стал считаться легионером в Казахстане, и по окончании сезона покинул клуб. С января 2016 года тренировался вместе с дебютантом белорусской Высшей лиги «Ислочью», с которой в феврале подписал контракт. В июле покинул клуб.

Вскоре после ухода из «Ислочи» попал в число обвиняемых в участии в договорном матче. В октябре 2017 года был приговорён к штрафу в размере 18,4 тысячи рублей. В феврале 2018 года получил от Дисциплинарного комитета АБФФ пожизненную дисквалификацию. После ухода из «Ислочи» стал работать вне футбола, принимая участие в любительских турнирах.

В сборной 
Первую и последнюю игру за сборную провёл 7 февраля 2007 года в товарищеском матче против сборной Ирана.

Принял в 2011 году гражданство Казахстана.

Достижения

Командные 
 «Динамо» (Минск)
 Серебряный призёр чемпионата Белоруссии (1): 2001, 2008
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии (1): 2000

 «Шахтёр» (Солигорск)
 Чемпион Белоруссии (1): 2005
 Бронзовый призёр чемпионата Белоруссии (1): 2004
 Обладатель кубка Белоруссии (1): 2004

 «Городея»
 Победитель Второй лиги Белоруссии (1): 2010

 «Шахтёр» (Караганда)
 Чемпион Казахстана (2): 2011, 2012
 Обладатель Кубка Казахстана (1): 2013
 Обладатель Суперкубка Казахстана (1): 2013

Личные 
 В списке 33 лучших футболистов казахстанской Премьер-Лиги (2): № 2 (2013); № 3 (2012)

Статистика

Клубная

Международная

Матчи и голы за сборную Белоруссии

Сводная статистика игр/голов за сборную

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте УЕФА
 
 
 
 
 Профиль   на сайте Weltfussball.de

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Молодечно-ДЮСШ-4»
Игроки ФК «Динамо-Юни»
Игроки ФК «Динамо» Минск
Игроки ФК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Авангард» Курск
Игроки ФК «Витязь» Подольск
Игроки ФК «Гранит» Микашевичи
Игроки ФК «Днепр» Могилёв
Игроки ФК «Городея»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Ислочь»